Il singolare  del Torneo Internacional AGT 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Bobby Reynolds era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Denis Zivkovic ha battuto in finale Rajeev Ram 7–6(7–5), 6–4.

Teste di serie

 Marinko Matosevic (primo turno)
 Rajeev Ram (finale)
 Matteo Viola (semifinali)
 Jan Mertl (secondo turno)

  Érik Chvojka (primo turno)
  Jamie Baker (primo turno)
  Pierre-Ludovic Duclos (primo turno)
  Roman Borvanov (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Torneo Internacional AGT 2012